Trois-Janvier ou III-Janvier ou 3-Janvier, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

3 janvier, troisième jour de l'année du calendrier grégorien.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

En France, vers la fin de la seconde Guerre mondiale :

 Le  : Attaque allemande sur Mont-Saxonnex, en Haute-Savoie.
 Le  : Violents combats à Achen, en Moselle, pour la libération de l'Alsace.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième :

Graphies en langues étrangères 

De tels odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, notamment :

En espagnol, « 3 de Enero » ou « Tres de Enero »
 Au Mexique : événements non connus
 « (Calle) 3 (ou Tres) de Enero », à Chalco de Díaz Covarrubias dans l'État de Mexico.
 Au Pérou : événements non connus
 « (Calle) 3 de Enero », à Los Olivos, Province de Lima.
 À Porto Rico : événements non connus
 « (Calle) 3 de Enero », à Juana Díaz, Porto Rico, État libre associé des États-Unis.
 Au Salvador : événements non connus
 « Pasaje 3 de Enero », à Santa Ana, chef-lieu du département de Santa Ana.

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore enregistré dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisations des odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
03